

Cinéma 
 Go West est un film américain réalisé par Buster Keaton en 1925 au cinéma.
 Chercheurs d'or (Go West) est un film américain réalisé par Edward Buzzell avec les Marx Brothers sorti en 1940 au cinéma. 
 Go West est un film bosniaque de Ahmed Imamovic sorti en 2005 au cinéma.

Musique

Chanson 
 Go West est une chanson des Village People reprise par les Pet Shop Boys.

Album 
 Go West est un album des Village People.

Groupe 
 Go West est un groupe de musique pop des années 1980.

Bande dessinée 
 Go West est une bande dessinée écrite par Greg et dessinée par Derib.